Особове ім'я Алессандро і прізвище Стріджо мають такі носії:
 Алессандро Стріджо (старший) — пізньоренесансовий композитор.
 Алессандро Стріджо (молодший) — поет, лібретіст, син попереднього.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок